In 1986/87 werd het 49e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 15e keer.

Stadions

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1986/87